Bad har flere betydninger:

 Bad – et led i hygiejne.
 Bad (album) – et album af Michael Jackson.
 Bad (sang) – en sang af Michael Jackson.